First Strike Ration (FSR) — сухой паёк (индивидуальный рацион питания), принятый на снабжение ВС США. Предназначен для питания военнослужащих, выполняющих задачи в отрыве от подразделения, в условиях обуславливающих повышенную физическую нагрузку и интенсивное перемещение. Паёк рассчитан на питание в течение 72 часов.

Состав пайка 
Составляющие пайка имеют повышенную калорийность и усвояемость. В процессе приготовления рациона использованы технологии, сохраняющие пищевую ценность, влажность и увеличивающие срок пригодности. В состав входят: бутерброды, рыбные и куриные консервы, вяленая говядина, шоколад, высококалорийные напитки и другие продукты.

Особенности пайка 
Рацион FSR в два раза легче основного американского сухого пайка MRE (Meal, Ready-to-Eat) и рассчитан так, чтобы в сутки использовать один пакет вместо трёх, как у MRE. Специально разработанная упаковка легко вскрывается во время движения. Форма продуктов обеспечивает их употребление без подготовки, напитки возможно употреблять в движении.

См. также 
 Meal, Ready-to-Eat

Литература

Ссылки 
 First Strike Rations Menu
 First Strike Ration information at MREInfo.com

Примечания 

Индивидуальные рационы питания США